Tomasz Kowalczyk (1879–1963) – śląski działacz społeczny, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932)
 Tomasz Kowalczyk ps. „Teodor Komorowski” (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (8 listopada 1937)
 Tomasz Kowalczyk (1894–1940) – podporucznik taborów Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1931)
 Tomasz Kowalczyk (1901–1919) – powstaniec wielkopolski, szeregowy Batalionu Śremskiego, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Tomasz Kowalczyk (ur. 1976) – siatkarz

Zobacz też 
 Kowalczyk

Przypisy